Рене́ Эдмо́н Мале́з (; 29 сентября 1892, Стокгольм — 1 июля 1978, коммуна Раста в окрестностях Стокгольма) — шведский энтомолог, специалист по систематике пилильщиков, изобретатель ловушки Малеза.

Биография 
Рене Малез родился в Стокгольме. Его отец (Эдмон Малез) был поваром, переехавшим из Франции в Швецию. Мать (Августа Седерквист) была дочерью садовника. В 1910-х годах вместе с орнитологом Стеном Бергманом совершил несколько экспедиций в Лапландию. В 1912 году окончил среднюю школу в Стокгольме. После службы в армии поступил в колледж Стокгольмского университета, где получил степень бакалавра в 1918 году.

В 1920—1922 году Малез, Бергман и ботаник Эрик Хультен организовали экспедицию на Камчатку. В 1922 году его спутники отправились домой, а Малез остался на Камчатке. Здесь в феврале 1923 года он пережил землетрясение и цунами, которое смыло в океан его лодку, запасы продовольствия, коллекции и фотографии. Находясь в Японии в сентябре 1923 года, Малез едва не погиб при мощнейшем землетрясении. Жертвами этого землетрясения стали более 100 000 человек. В том же 1923 году Малез оказался во Владивостоке, а затем поездом доехал до Москвы по Транссибирской магистрали, не имея при себе необходимых документов для пребывания в СССР. Поздней осенью 1923 году вернулся в Швецию через Финляндию.

В 1924 году Малез вернулся на Камчатку с Эстер Нордстрём. В 1925 году они поженились, а в 1927 году развелись. С 1927 по 1930 год Малез управлял соболиной фермой. В 1930 году вернулся в Швецию через Владивосток, Москву и Ленинград, собирая по пути зоологический материал.

В 1933 году Малез женился на Эббе Содерхелл. В этом же году они отправились в экспедицию в Бирму. Супруги поддерживали хорошие отношение с местным населением, оказывая им простейшую медицинскую помощь. В этой экспедиции Малез едва не стал жертвой контрабандистов, торгующих опиумом.

С 1935 по 1959 год Малез работал в отделе энтомологии Шведского музея естественной истории. В период работы в музее он отвечал за международные контакты, поскольку свободно говорил на немецком, английском, французском и русском языках. В 1938 году получил учёную степень лиценциат в Упсальском университете. В мае 1945 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философии в Лундском университете.

С 1950-х годов Малез увлёкся геологией и поддержал ныне отвергнутую гипотезу Нильса Однера о сжатии земной коры. Согласно этим представлениям, земная кора представляет собой систему из клапанов, которые поднимаются или опускаются в зависимости от температуры, а не перемещаются относительно друг друга. Малез считал, что этой гипотезой можно объяснить расположение мифического острова Атлантида в районе Срединно-Атлантического хребта. Эти представления Однера и Малеза были отвергнуты современными геологами и геофизиками.

Умер 1 июля 1978 года от сердечного приступа на 86 году жизни.

Научные достижения 

Во время экспедиции Бирму в 1934 году изобрёл новый тип ловушки для сбора насекомых в форме палатки. Описание её он опубликовал в 1937 году в журнале «Entomologisk tidskrift». В ходе экспедиций на Камчатку и юго-восточную Азию Малез собрал огромное количество ботанических, зоологических, палеонтологических и этнографических материалов. Только во время экспедиций в Бирму было собрано около 100 000 экземпляров насекомых, около 600 гербариев, около 1700 пресноводных рыб, около 100 пресмыкающихся и земноводных. Около 75 % собранных им пилильщиков (группа насекомых, на которой Малез специализировался как систематик) описаны как новые для науки. Был редактором журнала «Entomologisk Tidskrift».

Некоторые таксоны, описанные Малезом

Некоторые таксоны, названные в честь Малеза

Некоторые публикации

Примечания

Литература 
 

Гименоптерологи